

Települések
Bulgária
Ivanovo (Blagoevgrad megye)
Ivanovo (Haszkovo megye)
Ivanovo (Sumen megye)
Ivanovo (Szmoljan megye)
Ivanovo (Rusze megye)
Horvátország
Ivanovo (Villyó)
Oroszország
Ivanovo – város Oroszországban, az Ivanovói terület székhelye
Szerbia
Sándoregyháza, szerbül Ivanovo

Közigazgatási egységek
Ivanovói terület, Oroszország
Ivanovo község, Bulgária